Крутицы  — село в Киреевском районе Тульской области России.

В рамках административно-территориального устройства входит в Богучаровский сельский округ Киреевского района, в рамках организации местного самоуправления включается в сельское поселение Богучаровское.

География 
Расположено недалеко у места впадения реки Уперты в Упу.

Население 
Население —  чел. ().

История 

До 1708 года эта территория относилась к Соловскому уезду. Позднее длительное время Крутицы входили в состав Крапивенского уезда Тульской губернии. В конце XVIII века село именовалось «Архангельское Крутицы тож». Исходя из «Плана генерального межевания», составленного в 1780-х годах, видно, что село было небольшим, гораздо меньше соседнего сельца Уткина, где имелся господский дом.

Но со временем наличие церкви привело к росту села. В 1825 году на месте старого храма была возведена каменная Архангельская церковь в стиле позднего классицизма. В ней имелось два престола: главный — во имя Архистратига Михаила, в приделе — во имя прп. Сергия, игумена Радонежского. Финансировал строительство помещик Сергей Иванович Толбузин (ум.1855). Кроме храма Сергей Иванович оставил о себе память, как о грамотном хозяине. Так, 24 января 1841 года Крапивенский уездный предводитель Воронцов-Вельяминов сообщал губернатору, что «имение полковника Сергея Ивановича Толбузина обращают на себя особенное внимание от прочих в хозяйственном отношении».

Энциклопедия «Брокгауза и Ефрона» относительно судоходства по р. Упе сообщала, что начиная с села Архангельское-Крутицы начинают ходить средние лодки до Прилеп, где находился медноплавильный завод. В конце XIX века село входило в большое имение князей Гагариных.
В статье «Исследование состояния садоводства и огородничества в Тульской губернии» М. Т. Яблочков, опубликованной в «Памятной книги Тульской губ. на 1892 год» сказано: в селе Крутицы Крапивенского уезда имеется крупный яблоневый сад в 1800 деревьев, владелец Иван Васильевич Хомяков, сдаётся за 850 рублей. Кроме сада Иван Васильевич имел плодовую оранжерею, цветочную теплицу и грунтовый сарай.
В 1916 году в селе был 81 двор и проживало 634 человека, имелась Церковно-приходская школа. В приходе церкви села Крутицы в 1916 году числились: в 3-х верстах д. Сатинка Долгое, в 2-х верстах д. Средния Крутицы тож (59 дворов), в 2-х верстах Свисталовка Нижняя Крутицы (29 дворов), в 1-й версте д. Уткино (51 двор) и в 3-х верстах д. Чернецовка (24 двора).

В результате районирования 1924 года из состава Крапивенского уезда был выделен Щекинский район, куда и вошло село Крутицы. Когда именно село перешло в состав Киреевского района пока установить не удалось, границы районов менялись неоднократно, это могло произойти в период с 1929 по 1963 год.

Примечания 

Населённые пункты Киреевского района